

События 
 Консулы Имп. Цезарь Гай Аврелий Валерий Диоклетиан А. и Гай Флавий Валерий Констанций Цезарь.
 Полководцы Констанция овладели Британией.
 296—298 — Римско-персидская война.
 Нарсес начинает войну с Римом и Арменией. Диоклетиан отправился в Африку и поручил ведение войны Галерию. В сражении между Каллиником и Каррами Галерий был разбит Нарсесом.
 Узурпатор Ахилл провозглашён в Александрии императором под именем Луция Домиция Домициана.
 296—304 — Папа св. Марцеллин.
 Восстали тибетцы и западные хунны (в Хэси). Тибетцы сразу же разбиты и потеряли вождя, который попал в плен.
 Галерий взял персидскую столицу Ктесифон. Согласно последующему мирному договору, он отдал Ктесифон и получил взамен Армению (по другой датировке, в 297 году).

Скончались 
 Гай (папа римский)

См. также